Gergijew ist

 ein Dirigent, siehe Waleri Abissalowitsch Gergijew
 ein Ort, siehe Gergijew (Ort), in der Oblast Orjol, im südwestlichen Russland